Nopoiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Menge 1851. Nopoiulus ingår i familjen pärlbandsfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pärlbandsfotingar
Nopoiulus